Zeldia är ett släkte av rundmaskar. Zeldia ingår i familjen Cephalobidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Zeldia